

Floret kobiet indywidualnie

Floret kobiet drużynowo

Szpada kobiet indywidualnie

Szpada kobiet drużynowo

Szabla kobiet indywidualnie

Szabla kobiet drużynowo

Floret mężczyzn indywidualnie

Floret mężczyzn drużynowo

Szpada mężczyzn indywidualnie

Szpada mężczyzn drużynowo

Szabla mężczyzn indywidualnie

Szabla mężczyzn drużynowo 

Mistrzostwa świata w szermierce